Filippo Giovanni Battista Nicolis di Robilant (1723-1783) – architetto italiano
 Spirito Benedetto Nicolis di Robilant (1724-1801) – ingegnere e mineralogista italiano
 Carlo Nicolis di Robilant (1799-1871) – militare e politico italiano, nipote di Spirito
 Carlo Felice Nicolis di Robilant (1826-1888) – diplomatico, generale e politico italiano, nipote di Carlo
 Mario Nicolis di Robilant (1855-1943) – militare e politico italiano, nipote abiatico di Carlo
 Olga Nicolis di Robilant e di Cereaglio (n. 1934) – giornalista e scrittrice italiana

Pagine correlate 
 Robilant